Соро́кино — деревня в Боровичском районе  Новгородской области; входит в состав Кончанско-Суворовского сельского поселения (центр: село Кончанско-Суворовское).

География 
Ближайшие озёра: Любонец и Сушенец.
Деревня стоит на дороге Удино — Рябиновка.
 Расстояние до районного центра (Боровичи): 36 км.
 Расстояние до областного центра (Великий Новгород): 176 км.
 Расстояние до столицы (Москва): 374 км.

Ближайшие населенные пункты: Рябиновка и Кочерово — по 4 км до каждого из них. Также, неподалёку (около километра) деревня Высоко (0 жителей).

История

Население

Примечания

Ссылки 
 [www.komandirovka.ru/cities/sorokinovlb/ Деревня Сорокино Боровичского района Новгородской области]

Населённые пункты Боровичского района